Deux destroyers de la marine chinoise ont porté/portent le nom de Nanchang, d'après la ville du même nom : 

 le Nanchang, un destroyer de  lancé en 1979 et retiré du service en 2016.
 le Nanchang, un destroyer de  lancé en 2020.

Nanchang